Desdemona – polska grupa muzyczna
 Desdemona – fikcyjna postać, bohaterka tragedii Williama Szekspira pt. Otello
 Desdemona – księżyc Urana
 (666) Desdemona – planetoida